Karl Lehmann kan syfta på bland andra:

*Karl Lehmann (1858–1918), tysk rättslärd och rektor för universitetet i Rostock
Karl Lehmann (1894–1960), tysk-amerikansk arkeolog
Karl Lehmann (född 1936), biskop i Mainz och kardinal i romersk-katolska kyrkan
Karl Bernhard Lehmann (1858–1940), tysk bakteriolog
Karl Friedrich August Lehmann (1843–1893), tysk stenograf
Karl Gotthelf Lehmann (1812–1863), tysk fysiologisk kemist

Se även 

 Carl Lehmann